Kábítószernek minősül minden olyan külső kémiai anyag melyek valamilyen szintű érzelmi vagy tudatmódosító hatást vált ki az emberi szervezetből.

Ide sorolható, a cigaretta, alkohol illetve a ,,könnyebb,, és ,,kemény" drogok.

Pszichiáterek véleménye alapján az ópiátok depresszióra hajlamos emberek segítségnyújtásra való igényét elégítik ki, (a depresszióra hajlamos emberek többnyire zárkózott, önmagukat hibáztató személyiségek, akik az érzékenyebbek az élet hétköznapi kihívásaira, személyes kudarcként élnek meg mindennemű vélt vagy valós elutasítást) míg az amfetaminszármazékok a szabadságvágyó emberek segédeszköze. (szabadságvágy alatt a meg nem élt személyiségük kitörésre való hajlamát értjük, úgy, mint szülői,- társadalmi elnyomás, megfelelési kötelezettség számukra nem elfogadott normarendszerek irányában)

A kábítószerfüggésre hajlamos személyiségek az életet egy szeretet nélküli, folyamatos megpróbáltatásokkal teli állapotnak élik meg, melyből egy illuzórikus álomvilágba menekülnek, ahol megélhetik ki nem mondott mentális és emocionális szükségleteiket, és a tudatmódosítás hatására viszonylagos biztonságban érzik magukat.
A kábítószerek olyan kémiai hatásokat váltanak ki az emberi agyban, amit utána természetes úton nehezen tud regenerálni.Ez az oka annak, hogy a fellépő hiányérzetet a mennyiség növelésével próbálja a kábítószerfüggő pótolni. Nagyon nehéz a közben tönkrement
sejteket, vagy az agyban termelt az élethez nélkülözhetetlen hormonokat, mint a
dopamin vagy az adrenalint regenerálni.
Kábítószerek és hatásaik:
Cannabisszármazékok

A marihuánát és a hasist is ugyanabból a növényből állítják elő, és mindkettőt dohány közé keverve, cigaretta formájában szívják.

Mindkettő alapvetően feldobottságérzetet, ellazulást, nevetőrohamokat okoz, bizonyos esetekben látomásokat.

Halálos túladagolás lehetetlen.

Read more: http://tabutemak.hupont.hu/19/drogok-es-hatasai-eszlelheto-tunetei#ixzz3JRo3Tdwb
Amfetaminszármazékok

Jellemzően partidrogok.

A speed elmulasztja az éhség- és fáradtságérzetet, élénkít; fehér por formájában kerül forgalomba.

Az extasyt tabletta formájában árulják, tiszta állapotában szintén fehér színű. Hatásában hasonló a speedhez, de emellett fokozottan érzelmes állapotot okoz a fogyasztónak.

Mindkettő túladagolása okozhat halált is, nagyon erős pszichikai függést alakítanak ki

Kokain

Leginkább a nyálkahártyán keresztül élvezik. Feldobottságot, fokozott szexuális késztetést, enyhe hallucinációkat, a teljesítőképesség javulását tapasztalják a fogyasztók.

Túladagolása megállíthatja a szívet, testi és lelki függőséget okoz.

LSD

Bélyeg formában terjesztik. Erős látomásokat okoz, megvilágosodásszerű élmények, de akár pánikrohamok is jelentkezhetnek.

Erős pszichés függéshez vezet a használata, amely huzamosabb idő után olyan súlyos betegségeket okoz, mint a skizofrénia vagy a paranoia.

Read more: http://tabutemak.hupont.hu/19/drogok-es-hatasai-eszlelheto-tunetei#ixzz3JRnxpmdd

A speedet kardamon nevű fűszerrel lehet helyettesíteni, élénkítő hatású és legális. kávéba, üdítőbe téve pörgeti az agyat, frissességet ad, illetve érdemes heti 3-4 alkalommal futást beiktatni a mindennapokba az adrenalinszint optimális beállításhoz.
A kokain a ,,drogok királynője ". MRI vizsgalatok kimutatták, hogy ugyanazt a területet mozgatják meg az agyban, mint a cukorfogyasztás. Érdemes kardamonnal keverve nagyobb mennyiségű cukorral frissen facsart gyümölcslébe tenni pl. narancslé, élénkítő és endorfintermelő
hatása van. (boldogsághormon) Heroinos leszokáshoz meleg tejben feloldott vaníliacukor és fahéj keveréket érdemes használni, csökkenti a rángásokat, és a halálvágyat, erős idegnyugtató hatása van, biztonságérzetet ad, hamar regenerálja az idegrendszert. forrás rehabilitációs központ

Végül egy idézet Michelle Langrostól:
"Az élet olyan, mint kártyajátszma játszma jó és rossz lapokkal egyaránt. A kártyákat nem te választod, de azt igen, hogy hogyan játszol velük."

Kábítószerek